Jezera est un toponyme qui peut désigner :

Jezera, un village situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie ;
Jezera, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Jezera, un village situé dans la municipalité de Tisno, comitat de Šibenik-Knin.